Segunda División 1953-1954 – torneo di calcio messicano
 Segunda División 1953-1954 – torneo di calcio spagnolo